Gaston Fonjallaz – bobbista svizzero
 Gustave Fonjallaz – bobbista svizzero
 René Fonjallaz – bobbista svizzero